The Amazing Race 6 est la sixième saison de la téléréalité The Amazing Race. Elle met en vedette 11 équipes de deux avec une relation préexistante dans une course autour du monde. La première a eu lieu de  et la finale le .

Les mannequins fiancés Freddy Holliday et Kendra Bentley sont les gagnants de cette édition de la course.

Production

Tournage et développement
En , CBS a commandé la sixième saison de la série, malgré le fait que The Amazing Race 5 n'avait pas encore été diffusé. Le renouvellement anticipé était probablement due à la réussite des changements apportés dans la saison 5. 

Les candidats de cette sixième saison ont parcouru plus de quatre continents dans 10 pays en 30 jours. Le tournage a débuté le  et terminé le  de la même année. Prenant Chicago pour point de départ dans cette sixième saison, la course a fait son premier voyage dans sept pays : l'Islande, la Norvège, la Suède, la Hongrie, le Sri Lanka, l'Éthiopie et le Sénégal.

Cela a marqué la première saison dans laquelle les membres de l'équipe ont été contraints de remplir un nombre égal de tâches "Roadblock". Aucun membre d'une équipe a été autorisé à achever plus de six "Roadblock" sur toute la course. Tout au long de la saison, Phil Keoghan a verbalement déclaré cette règle lors de l'introduction Roadblock à chaque étape. Bien que la règle est restée dans toutes les saisons subséquentes (à l'exception du Family Edition), Keoghan a finalement arrêté le récitant dans chaque épisode.

Cette saison met en vedette de nombreux défis sur le thème olympiques tels que le water-polo, l'athlétisme, la natation et le tir à l'arc. La course a également visité le passé de villes olympiques, y compris Oslo, Stockholm et Berlin. Ce fut probablement le résultat des Jeux olympiques d'été de 2004 qui se déroulent à Athènes, en Grèce tandis que la course a été filmé.

Une tâche dans l'étape 2 de la course a marqué la première fois que les équipes ont été obligés de travailler les uns avec les autres. Les dix équipes ont dû se diviser en deux groupes de cinq, chacun d'entre eux ont dû ramer un bateau viking dans un fjord à un quai marquée avec une boîte indice.

Au cours de l'étape 5, l'un des moments les plus controversées de l'émission a eu lieu au Pit Stop lorsque Jonathan, en colère contre sa femme Victoria pour ramasser son sac lors d'une course à pied sur le tapis, l'a poussé. Il a été légèrement réprimandé par Phil Keoghan sur le tapis. Ils sont plus tard apparus dans l'émission de Dr Phil pour essayer d'améliorer leur mariage. Plus tard, dans une version célébrité de l'émission , Victoria attaque candidat un ancien candidat nommé Jon "Jonny Fairplay" Dalton, et Jonathan attaque le présentateur de l'émission, Joe Rogan. Ces incidents ont entraîné leur expulsion de l'émission. Victoria (un ancien modèle de Playboy) et Jonathan sont apparus dans un épisode de la chaîne E! dans la série Les Girls de Playboy (The Girls Next Door) (qui relate la vie des trois copines de Hugh Hefner).

Les trains qui transportaient les équipes au Sri Lanka et la ville de Galle ont été lourdement endommagés par le tsunami provoqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien.

Kris & Jon étaient moins d'une minute derrière les vainqueurs de la course, Freddy et Kendra, dans un train qui les retenaient à un passage à niveau. Dans un site internet, Bolo a suggéré que Kris & Jon avait que 30 à 40 secondes derrière Freddy & Kendra à la finition. Au RealityReel, Kristy a déclaré que «Tout de suite après que Freddy & Kendra ont commencé à courir, littéralement dans les 30 secondes ou une minute plus tard, le train est arrivé, et Kris & Jon sont arrivés. Sinon, il aurait descendu à un col de race cou." Ce serait la deuxième plus proche finition de course, après la saison 2.

La saison 15 d'Amazing Race a revisité le Roadblock de l'étape 3, où il faut trouver des balles dans du foin.

Casting
Le casting pour The Amazing Race 6 se sont déroulées le . Les semi-finalistes ont eu un entretien dans le courant de  et les sélections finales se sont déroulées à Los Angeles en .

Cette saison inclut des lutteurs professionnels mariés, des copains de lycée juifs, des modèles engagées, et une équipe d'entrepreneurs mariés. 
Freddy & Kendra se sont mariés le  et ont maintenant un enfant nommé Jaxson. 

Hayden & Aaron se sont aussi mariés le . Kristy était une demoiselle d'honneur, et Kris et Jon étaient présents parmi les invités. Le , ils eurent une fille nommée Rachel Kaiya. En , elle a attrapé une malformation congénitale.
Rebecca était dans l'émission de téléréalité Kill Reality. Elle est ensuite apparue sur la série de télé-réalité Bravo Work Out et a été romantiquement lié à la star propriétaire de Sky Sport et Spa Jackie Warner; mais la relation a depuis été terminé. 
Jonathan et Victoria ont eu une fille, Trease qui est née en . Ils ont divorcé en 2010.

Résultats
Les équipes suivantes ont participé à la course, avec leurs relations au moment du tournage. Notez que ce tableau ne reflète pas nécessairement de tous les contenus diffusés à la télévision en raison de l'inclusion ou l'exclusion de certaines données. Le classement est énuméré dans l'ordre arrivé :

Un résultat en  signifie que cette équipe a été éliminée.
Un résultat en  signifie que cette équipe est arrivée dernière à une étape non éliminatoire, et a dû réaliser un Speed Bump à la prochaine étape.

Notes
Lors de la deuxième étape, Freddy & Kendra sont initialement arrivés , mais ils ont été émis d'une pénalité de 30 minutes en prenant un indice supplémentaire après la tâche du bateau viking. Adam & Rebecca et Don & Mary Jean sont arrivés au Pit Stop au cours de leur temps de pénalité, en les déposant à la  place.
Lena et Kristy n'ont pas pu terminer le Roadblock dans l'étape 3. Après plus de 2 heures se sont écoulées depuis la dernière équipe arrivée au Pit Stop et plus de 10 heures de recherche, Phil est sorti à l'emplacement du Roadblock et les a éliminées.
L'étape 6 était une double étape, avec deux Detours et deux Roadblock, présentés sur deux épisodes. Les placements énumérés dans la colonne de l'étape hongroise reflètent l'ordre des équipes arrivées à la fin du deuxième épisode. 
Lors de l'étape 11, Hayden & Aaron étaient initialement arrivés , juste devant Adam & Rebecca, mais ils ont été émis d'une pénalité de 4 heures pour avoir quitté le Roadblock. Rebecca et Hayden ont dû quitter le Roadblock parce que la gondole de ce dernier descendant de la montagne était sur le point de quitter, mais, au moment Rebecca a ouvert son verrou et complété avec succès le barrage routier, ils ont vérifié pendant le temps de pénalité, abandonnant ainsi Hayden & Aaron à la dernière place, ce qui a entraîné leur élimination.

Notes et références 

The Amazing Race (États-Unis)